Döhner ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Döhner (1861–1916), deutscher Eisenindustrieller
 Friedrich Adolf Döhner (1847–1922), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Gotthilf Ferdinand Döhner (1790–1866), deutscher evangelischer Theologe
 Hartmut Döhner (* 1957), deutscher Hämatologe und Onkologe
 Konstanze Döhner (* 1964), deutsche Hämatologin und Onkologin
 Leopold Döhner (1932–2021), deutscher Virologe
 Theodor Döhner (1817–1880), deutscher Schuldirektor, Philosoph und Autor
 Walter Döhner (1919–2003), deutscher Arzt, Psychiater, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Döner